Svitavka kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Svitavka (vattendrag i Tjeckien), Liberec, 
 Svitávka, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar